Infectieuze larynchotracheïtis, pluimveeziekte.
Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse overheidsdienst.
Interfacultair Instituut voor Levende Talen, taalinstituut, onderdeel van de KU Leuven.